Gerovo je lahko:
 Gerovo Tounjsko (Hrvaška)
 Gerovo (Hrvaška)